Рытыв-Вож — реки в Республике Коми.

 Рытыв-Вож (приток Воли)
 Рытыв-Вож (приток Куж-Ю)
 Рытыв-Вож (приток Лиственичной)
 Рытыв-Вож (приток Носим-Ю)
 Рытыв-Вож (приток Южной Мылвы)